

Climatologie
 Black snow est le terme anglais pour la neige noire, un phénomène dû aux émissions de particules de suie dans l'atmosphère.

Cinéma et télévision
 Black Snow (Kuroi yuki) est un film japonais réalisé par Tetsuji Takechi en 1965.
 Black Snow est le titre original du film américain La Preuve par 9 mm, réalisé par Frank Patterson en 1989.
 Black Snow (Ben ming nian) est un film chinois réalisé par Xie Fei en 1990.

Musique
 Black Snow est un album du groupe Snowgoons sorti en 2008.